Rezultati Odprtega prvenstva Avstralije 1972 v tenisu za ženske posamično.

Postavljene igralke 
Seznam postavljenih igralk. Virginia Wade je postala prvakinja, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadle.
  Evonne Goolagong (finale)
  Virginia Wade (prvakinja)
  Gail Chanfreau (četrtfinale)
  Helen Gourlay (polfinale)
  Olga Morozova (četrtfinale)
  Kerry Harris (polfinale)
  Karen Krantzcke (drugi krog)
  Barbara Hawcroft (četrtfinale)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

1. del

2. del

Viri 
 

Ženske posamično
1972